Lebas ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Lebas (* 1953), französischer Kanute
 Jean-Baptiste Lebas (1878–1944), französischer Politiker und Mitglied der Résistance
 Joséphine Lebas-Joly (* 1992), französische Schauspielerin
 Julien Lebas (1924–2021), französischer Sprinter
 Louis-Hippolyte Lebas (1782–1867), französischer Architekt
 Paolo Lebas (* 2003), portugiesisch-französischer Fußballspieler
 Philippe-Francois-Joseph Lebas (1764–1794), französischer Revolutionär, siehe Philippe-François-Joseph Le Bas
 Renée Lebas (1917–2009), französische Chansonsängerin
 Thomas Lebas (* 1985), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Le Bas